James Howard Gibson, né le  à Hanover, en Virginie occidentale, plus connu sous le nom de Jamie Noble, est un catcheur (lutteur professionnel) américain employé par la  en tant que producteur. 

Il entre au , l'école de catch de la  (WCW), avant de commencer sa carrière sous le nom de Jamie Howard dans cette fédération en 1999. Il change de nom de ring pour celui de Jamie-San et y fait équipe avec Jimmy Yang et Kaz Hayashi avec qui il forme les  entre 2000 et 2001. 

Il rejoint la  (WWF puis WWE à partir de 2002) en 2001 sous le nom de Jamie Noble et y devient champion des poids mi-lourds de la WWE. Il quitte la WWE en 2004 pour lutter sur le circuit indépendant et fait quelques combats à la  ainsi qu'à la  (ROH) où il devient champion du monde de la ROH. Il retourne à la WWE en  avant d'annoncer sa retraite en . Il continue cependant de lutter ponctuellement.

Carrière

World Championship Wrestling (1999-2001) 

Gibson s'entraîne au , l'école de catch de la  (WCW), auprès de Dean Malenko notamment. 

Il commence à être mis en valeur début 2000 sous le nom de Jamie-San et porte un masque. Il est un des membres du clan Jung Dragons avec James Yun et Kaz Hayashi en . Ils deviennent les rivaux de , un autre clan de la WCW composé aussi de catcheur de la catégorie des poids lourd-légers. Les deux factions s'affrontent à plusieurs reprises. L'un des combats les plus marquants de cette rivalité est le match de l'échelle le  au cours de  qui se conclut sur la victoire de .Le , il se fait exclure du clan et démasquer après leur défaite face à .

World Wrestling Entertainment (2002 - 2004) 
Gibson a plus tard signé avec la World Wrestling Entertainment sous le nom de Jamie Noble. Il fait ses débuts comme un heel le  lors de SmackDown! en attaquant The Hurricane et est rejoint par Nidia par la suite. Il a remporté le WWE Cruiserweight Championship [7] et rivalisait avec Tajiri et Billy Kidman. Noble ensuite obtenu un héritage, ce qui rend lui et Nidia riches. [11] Noble et Nidia devinrent face par amitié avec Torrie Wilson et Billy Gunn. Nidia quitta finalement Noble après qu'elle eut été aveuglée par Tajiri de brume noire. Il redevint heel à nouveau en faisant des choses qu'il pensait que Nidia ne pouvait pas voir (surtout son utilisation comme bouclier humain) et a menti à son sujet. Pendant ce temps, il rivalisait avec Rey Mysterio pour le Championnat Cruiserweight. Les deux s'affrontèrent pour le championnat au Royal Rumble 2004 mais Noble perdit. Un Boyfriend vs Girlfriend Blindfold match était alors prévu entre Noble et Nidia pour No Way Out. Noble est arrivé en tête après la tricherie pour voir où était Nidia. 

Il quitta la WWE le , lorsqu'il fut contrôlé positif aux tests antidopages après une prise de sang à la suite d'une infection staphylococcique. La WWE suggéra un communiqué contractuelle (qui déçut Gibson) de revenir dès qu'il le voudrait.

Circuit indépendant (2004) 
Après son infection staphylococcique éclaircie, il a commencé à lutter dans des promotions du monde entier, y compris la New Japan Pro Wrestling, Heartland Wrestling Association, Pro Wrestling Guerrilla, AZW Hawaii, Ring of Honor, powerslam Pro Wrestling Championship Wrestling et italien, comme James Gibson. Le , il a été confirmé qu'il serait de retour à la World Wrestling Entertainment, après un an absence, l'un et l'accomplissement de son circuit indépendant engagements. [12]Avant de retourner à la WWE, il est devenu le ROH World Champion, quand il luttait dans un 4-Way Elimination match contre le champion CM Punk, Samoa Joe et Christopher Daniels le  à Dayton, Ohio. [8] Il perd le titre face à Bryan Danielson le .

Retour à la World Wrestling Entertainment (2005-...)

Smackdown (2008) 

Lors de Smackdown!, il attaque le WWE Cruiserweight Championship Hornswoggle pour récupérer la ceinture et perd.

Jamie Noble se qualifie pour le Royal Rumble 2008 en battant Chuck Palumbo une nouvelle fois mais perd contre lui lors du pay-per-view.
À Wrestlemania XXIV, il se fait éliminer par Chuck Palumbo dans la Bataille Royale à 24 pour affronter le ECW Champion, Chavo Guerrero, dont Kane gagne les deux matchs.

Le 8 avril,à SmackDown! il perd la bataille royale contre Kane,Chuck Palumbo,Carlito,Curt Hawkins et Zack Ryder en se faisant éliminer par Palumbo.

Il entre alors en rivalité avec celui-ci et réalise un faceturn. La semaine suivante, il perd contre Chuck Palumbo.

Le , Jamie Noble se fait drafter à Raw lors du Draft supplémentaire.

Raw et ECW (2008-2009) 

Le  lors de l'édition spéciale de Raw de 3 heures, il participe à une bataille royale pour avoir un match de championnat pour le titre intercontinental au prochain RAW mais se fait éliminer par William Regal, qui gagne cette bataille royale.

Il quitte RAW en  pour rejoindre la ECW où il perd contre Boogeyman pour son premier match.
Il revient à Raw où il fait équipe avec The Brian Kendrick avant de se séparer.
Il fit son retour le  ou il perd face à Sheamus. La semaine suivante, il perd encore face à Sheamus, Jamie Noble se fait extraire de l'arène dans une civière. À la suite de ce match, il décide de mettre un terme à sa carrière. Ceci n'était qu'une Storyline car la fin de son contrat avait lieu à ce moment-là. Il est toujours sous contrat avec la WWE, en tant qu'agent road (il travaille sur les tournées mondiales) et entraineur à la FCW.

Apparitions diverses (2012-2014) 
Lors d'un house show à Yakima, dans l’État de Washington, Jamie Noble fait une petite apparition en se battant avec Daniel Bryan. Lors du  de Raw, il sépare CM Punk et The Rock. Lors du SmackDown du  il sépare les Bella Twins et Cameron et Naomi. Le , il vient aider les arbitres à séparer Daniel Bryan de Randy Orton.

The Authority : J&J Security (2014-2015)

Producteur (2014-...)

Caractéristiques au catch 

 Prises de finition
 Tiger Driver
 Fireman's Carry Double Knee Gutbuster

 Prise de signature
 Jamie Kick
 Lucha DDT

 Équipe et Clan
 Jung Dragons (avec Jimmy Yang et Kaz Hayashi) (2000-2001)
 The Authority (2014-2015)

 Managers
 Leia Meow
 Nidia
 Layla

 Surnoms
 New Attitude
 The Redneck Messiah
 The Pit Bull
 Jamie « By God » Noble

 Musiques d'entrées

Palmarès 

 Heartland Wrestling Association
 1 fois HWA Cruiserweight Championship en 2002

 Independent Professional Wrestling (Florida)
 1 fois IPW Light Heavyweight Championship en 2000

 Pro Wrestling Illustrated
 Classé  au classement des 500 meilleurs catcheurs en 2002

 Ring of Honor
 1 fois ROH World Championship en 2005

 World Wrestling Entertainment
 1 fois WWE Cruiserweight Championship en 2002

Notes et références

Liens externes 

Catcheur américain
Naissance en décembre 1976
Naissance dans le comté de Wyoming (Virginie-Occidentale)
Catcheur de la World Championship Wrestling
Catcheur de la World Wrestling Entertainment
Catcheur de la Ring of Honor